Jan Ekström ist der Name folgender Personen:

* Jan Ekström (Schriftsteller) (1923–2013), schwedischer Schriftsteller
 Jan Ekström (Fußballspieler) (* 1937), schwedischer Fußballspieler